«Атлантика» () — международная фантастическая романтическая драма 2019 года, режиссёрский дебют . На Каннском кинофестивале картина была удостоена Гран-при. Кроме того, Диоп стала первой в истории чернокожей женщиной-режиссёром, со своим дебютом претендентовавшей на «Золотую пальмовую ветвь». Позднее, «Атлантика» была заявлена как кандидат от Сенегала на премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Сюжет 
В пригороде Дакара, на Атлантическом побережье, заканчивают постройку здания футуристического вида. Строителям уже несколько месяцев не платят зарплату. Однажды ночью они решают плыть через океан, в поисках лучшей жизни в Испании. Среди них Сулейман, любовник Ады. Она помолвлена с другим мужчиной — богатым Омаром, и очень переживает за Сулеймана, ничего не зная о его судьбе. В день свадьбы кровать Омара таинственным образом загорается, предположительно, в результате поджога. Молодой детектив получает задание расследовать это дело.

Ада попадает под подозрение, подвергается допросам и проверке на девственность. Тем временем ее подруга Фанта, а также детектив страдают от загадочной болезни. Постепенно выясняется, что духи людей, погибших в море, вернулись и каждую ночь вселяются в тела жителей Дакара. Большинство из них сосредоточено на магнате, который удерживал их зарплату, вынудив отправиться в путешествие через океан. Они требуют свою плату, угрожая в противном случае сжечь небоскреб. Получив свое жалованье от магната, они заставляют его рыть им могилы, чтобы духи могли успокоиться. Но Сулейман хочет быть с Адой. Он вселился в тело детектива, что поначалу пугает девушку. Но когда она встречает других духов, включая того, кто владеет Фантой, она всё понимает и проводит последнюю ночь с новым Сулейманом. Просматривая кадры со свадьбы, детектив видит, что именно он, находясь во власти духа Сулеймана, совершил поджог. Он закрывает дело.

В ролях 
 Мамэ Бинета Сане — Ада
 Амаду Мбов — Исса
 Ибраима Траоре — Сулейман
 Николь Сугу — Диор
 Амината Кэйн — Фанта

Производство 
Les Films du Bal Frakas Productions Cinekap, дистрибуция: Ad Vitam Netflix

Отзывы критиков 
На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» у фильма 96 % на основе 152 рецензий, на Metacritic — 85 баллов из 100 на основе 30 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Сенегала
Фильмы Франции 2019 года
Фильмы Бельгии 2019 года
Фильмы-мелодрамы Франции
Мистические фильмы Франции
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Frakas Productions